System of a Down () — дебютный студийный альбом группы System of a Down, записанный в студии Sound City под руководством Рика Рубина, и выпущенный 30 июня 1998 года. Диск стал золотым 2-го февраля 2000 года, а через два года, после успеха Toxicity, платиновым.

Прием 

Одноимённый альбом группы System of a Down получил признание от музыкальных критиков.

Журнал Q оценил альбом 4 из 5 звёзд и написал в своём обзоре следующее: «Это остаётся отличной отправной точкой для этой самой любопытной группы».

Альбом включен в книгу «Тысяча и один музыкальный альбом, который стоит прослушать, прежде чем вы умрёте». Loudwire включил альбом в свой список «лучших дебютных альбомов метала» под номером 22.

Об альбоме 
Изображение руки, представленное на обложке, было впервые опубликовано Джоном Хардфильдом в 1920 году. Опубликованная статья с рукой в заголовке была названа «Рукой с пятью пальцами» — она символизировала возможности людей, борющихся с тоталитарным режимом.

Тур, организованный в поддержку альбома, длился два года и окончился в 2000-м году.

Список композиций

Участники записи 
 Серж Танкян — вокал, клавишные
 Джон Долмаян — ударные
 Дарон Малакян — гитара, бэк-вокал
 Шаво Одаджян — бас-гитара
 Рик Рубин — продюсер, аудиоэффекты, клавишные

Чарты и сертификации

Чарты
Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

1998_06_30
Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы American Recordings
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы ню-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний